240-мм миномёт М-240
 М-240 (подводная лодка) — советская подводная лодка типа «Малютка».
 M240 — бельгийский пулемет FN MAG на вооружение армии США (также производства США).